Коковчинский сельсовет — административная единица на территории Сенненского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Коковчино.

История 
Коковчинский сельский Совет был образован в ноябре-декабре 1917 года в соответствии с решением 2-го Всебелорусского съезда крестьянских депутатов.

29 апреля 2004 года в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённого Алексиничского сельсовета.

География 
Расположен в 37 км от районного центра города Сенно.

Граничит с Богушевским, Студёнковским, Немойтовским сельсоветами Сенненского района и Межевским, Смольянскм сельсоветами Оршанского района.

Состав 
Коковчинский сельсовет включает 50 населённых пунктов:
 Авсеево — деревня.
 Беленево — деревня.
 Болбасово — деревня.
 Бортники — деревня.
 Буда — деревня.
 Великое Село — деревня.
 Выгода — деревня.
 Германово — деревня.
 Грузды — деревня.
 Гряда — деревня.
 Догоновка — деревня.
 Жохово — деревня.
 Заборовье — деревня.
 Завожанье — деревня.
 Зубово — деревня.
 Ивашково — деревня.
 Коковчино — агрогородок.
 Колонтаево — деревня.
 Коношево — деревня.
 Крупяжино — деревня.
 Кулики — деревня.
 Ледневичи — деревня.
 Лесная Поляна — деревня.
 Липлянск — деревня.
 Литусово — агрогородок.
 Майская — деревня.
 Мацково — деревня.
 Митюково — деревня.
 Михново — деревня.
 Мишуково — деревня.
 Некрашево — деревня.
 Нерейша — деревня.
 Папино — деревня.
 Пашково — деревня.
 Пильковичи — деревня.
 Пляцы — деревня.
 Прихабы — деревня.
 Риндево — деревня.
 Рощино — деревня.
 Советская — деревня.
 Стецево — деревня.
 Студенец — деревня.
 Ударная — деревня.
 Ходосы — деревня.
 Хоревщина — деревня.
 Шеметовка — деревня.
 Ширковщина — деревня.
 Щитники — деревня.
 Шупляки — деревня.
 Яново — агрогородок.

Культура 
Расположены Коковчинский сельский Дом культуры, Яновский Дом культуры, Литусовский сельский клуб.

См. также 
 Сенненский район

Примечания

Ссылки 
 Сенненский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Сенненского района